Espenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Espenhorst (* 1944), deutscher Kartographiehistoriker
 Martin Espenhorst (geb. Peters; * 1965), deutscher Historiker